L'edizione 1993-94 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Jari Litmanen (), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1993-94.
 VVV-Venlo e Cambuur Leeuwarden retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1993-1994

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Campionato olandese di calcio